Il doppio del torneo di tennis Karshi Womens 2 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Margarita Gasparjan e Polina Pekhova che hanno battuto in finale Veronika Kapšaj e Teodora Mirčić 6-2, 6-1.

Teste di serie 

 Valentina Ivachnenko /  Kateryna Kozlova (quarti di finale)
 Nigina Abduraimova /  Amra Sadiković (semifinali)

 Veronika Kapšaj /  Teodora Mirčić (finale)
 Margarita Gasparjan /  Polina Pekhova (Campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Karshi Womens 2013